Medulla – album muzyczny islandzkiej piosenkarki Björk
 Medulla – jednostka osadnicza w USA, w stanie Floryda, w hrabstwie Polk